Bankya (; antiguo Banki) es una ciudad y al mismo tiempo distrito de Sofía, Provincia de Sofía-Ciudad, Bulgaria occidental.

Se encuentra al pie de la montaña Lyulin, cerca de la carretera internacional Belgrado-Estambul, conocida en la antigüedad como Via Militaris (o Via Diagonalis).

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 637 msnm a 18 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 9 187 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Sofía-Ciudad
Distritos de Sofía